Dictyochaeta är ett släkte av svampar. Dictyochaeta ingår i familjen Chaetosphaeriaceae, ordningen Chaetosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyochaeta